David Young může být:

 David Young (kytarista) (1949–2022) – britský kytarista
 David Young (saxofonista) (1933–2009) – americký saxofonista
 David Young (basketballista) (* 1981) – americký basketballista
 David Young (fotballista) (* 1950) – britský fotballista
 David Young (kriketista) (* 1977) – britský kriketista